Vieli ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Anton Vieli (1745–1830), Schweizer Arzt und Politiker
 Peter Vieli (1890–1972), Schweizer Jurist und Bankier
 Ramun Vieli (1895–1953), Schweizer Romanist, Rätoromanist und Lexikograf